Palomar de Arroyos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palomar de Arroyos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Palomar de Arroyos (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar